Voici les 100 plus grandes agglomérations au Canada par population en 2016 et 2011 selon Statistique Canada. Chaque agglomération est identifiée par le nom officiel de la Région métropolitaine de recensement (RMR) ou l'Agglomération de recensement (AR). Typiquement, le nom de la plus grande métropole est utilisé. Toutes les municipalités qui représentent au minimum environ 10 pour cent de la population du RMR ou AR sont mentionnées en parenthèses. Pour voir les données de population des 100 plus grandes villes (municipalités individuelles) du Canada, consultez les Villes du Canada par population.

Liste

Notes et références

Sources 

Démographie au Canada